PB steht für:
 Packard Bell, Hersteller von elektronischen Produkten
 Paraíba, brasilianischer Bundesstaat
 Personenbahnhof, eine Verkehrs- und Betriebsanlage von Eisenbahnen (in der Schweiz übliche Abkürzung)
 Petabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für eine Billiarde Bytes: 1015 Bytes = 1.000.000.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 Pilatusbahn, eine Schweizer Zahnradbahn
 Polizeiliche Beobachtung, eine Taktik der Polizei
 Polybuten, ein verbreitetes Polymer
 PAL Airlines (IATA-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft

Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Plowdiw
 Deutschland: Kreis Paderborn
 Griechenland: Korinth (für künftige Zulassungen freigehalten) 
 Großbritannien: Preston
 Indien: Punjab
 Norwegen: Rjukan in der Provinz Vestfold og Telemark
 Serbien: Priboj
 Slowakei: Okres Považská Bystrica
 Tschechien: Okres Příbram, deutsch: Pibrans (auslaufend)

Pb steht für:
 lateinisch: plumbum (n.), Blei, ein chemisches Element
 Petabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 1015 Bits = 1 PBit oder 1.000.000.000.000.000 Bits; siehe Bit

pb steht für:
 Picobarn, Einheit der Fläche in der Kernphysik, siehe Barn

Siehe auch:

Abkürzung